Saguaro (cactus), een cactussoort
Saguaro (Palm OS), computersoftware voor PDA's
Saguaro National Park, nationaal park in de Amerikaanse Sonorawoestijn